Brljevo je lahko:
 Brljevo, Bosna in Hercegovina
 Brljevo, Črna gora